«When Flanders Failed» () — третья серия третьего сезона мультсериала «Симпсоны». Премьера эпизода состоялась 3 октября 1991 года.

Сюжет 
Нед Фландерс устраивает вечеринку для всех соседей и знакомых, на которой объявляет, что решил открыть собственный бизнес — магазин «Лефториум», в котором будут продаваться товары и инструменты для левшей. Не любящий Фландерса Гомер загадывает желание, чтобы Фландерс потерпел неудачу, и в фантазиях представляет закрытие магазина и банкротство Фландерса. Бизнес действительно не имеет успеха, Фландерс разорился и был вынужден отдать мебель и имущество за долги. Чувствуя свою вину, Гомер агитирует всех левшей, которых он знает (в том числе мистера Бёрнса и Мо) покупать товары Фландерса и спасает соседа от банкротства.

Культурные отсылки 
 Название эпизода — каламбур, обыгрывающий название стихотворения времён Первой мировой войны «На полях Фландрии» ().
 Один из персонажей, Акира, даёт Барту книгу «Искусство войны», автором которой является китайский философ Сунь-цзы.
 Фраза мистера Бёрнса в конце серии «Полцарства за консервный нож для левшей!» () пародирует знаменитую реплику Ричарда III из одноимённой трагедии Шекспира: «Коня! Коня! Полцарства за коня!» ().
 Эпизод, когда Гомер собирает жителей города у «Лефториума» — отсылка к фильму «Эта прекрасная жизнь».

Интересные факты 
 В этой серии становится известно что мистер Бёрнс, Мо, Эдна, Отто, Барни, Ленни, Мэр, Апу, Акира, Лайнел Хатс, Мэл, принцесса Кашмир, доктор Ник, доктор Хибберт и Джаспер, Хэлен Лавджой, директор Скиннер, Кент Брокман, Красти, шеф Виггам, Герман, саксофонист Мерфи, Боб (владелец магазина фургонов) и доктор Монро левши. Хотя в более поздних сериях Апу, Красти, Эдна и Отто показаны как правши.

Примечания 

Рисованные мультфильмы США 1991 года